La traduction du mot allemand Weibel est huissier.

Weibel est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 Benedikt Weibel (1946-), président de la direction des Chemins de fer fédéraux suisses
 Charles Weibel (1971-), joueur de pétanque belge
 Jakob Samuel Weibel (1771-1846), peintre et graveur de paysages suisse.
 Jérôme Weibel (1976-), escrimeur français.
 Jürg Weibel (1944-2006), écrivain, journaliste et professeur suisse.
 Peter Weibel (1944-2023), artiste autrichien né à Odessa en Ukraine

Homonymie de patronyme